Амба́лов (, от æмбал «друг, товарищ») — осетинская фамилия. Известные носители:

 Амбалов, Цоцко Бицоевич (1871—1937) — осетинский этнограф, писатель, собиратель осетинского фольклора.
 Амбалов, Эрик Заурбекович (род. 1956) — советский футболист.